Esther Bick, née Estera Lifsa Wander (1902-1983), psychanalyste polonaise puis anglaise.
 Susan Clare Hardie-Bick (1969-), actrice et mannequin anglaise.
Patronyme anglais